Swan est un terme anglais désignant le cygne, oiseau aquatique. Il est très utilisé comme hydronyme en particulier pour de nombreux lacs canadiens mais aussi australiens ou étasuniens. Il peut faire notamment référence à :

Toponyme

Le nom initial de l'Australie-Occidentale lors de sa fondation en 1829 ;
 La Swan, un fleuve australien qui coule en Australie-Occidentale et traverse Perth ;
 La Cité de Swan, une zone d'administration locale dans la banlieue de Perth en Australie-Occidentale en Australie.

Le lac Swan de la municipalité de Vernon en Colombie-Britannique;
 Le lac Swan de la vallée de la Kispiox en Colombie-Britannique.

Le lac Swan du comté de Shasta en Californie;
 Swan's Island, une ville américaine de l'État du Maine;
 Swan, une ville du comté de Marion en Iowa;
 La Swan, une rivière du Minnesota, affluent du Mississippi;
 .

Îles Swan, deux îles du Honduras en mer des Caraïbes.

Patronyme 
 Anni Swan (1875-1958), écrivaine finlandaise ;
 Billy Swan (1942-), chanteur et compositeur américain ;
 Charles Swan (-1690), un boucanier anglais qui a donné son nom aux îles Swan ;
 Isabel Swan (1983-), skipper brésilienne ;
 Sir Joseph Wilson Swan (1828-1914), inventeur de la lampe à incandescence ;
 Kitty Swan (1943-), actrice danoise ;
 Peter Swan (1936-2021), footballeur anglais ;
 Philippe Swan (1961-), auteur-compositeur-interprète belge ;
 Richard Swan (1933-), mathématicien américain ;
 Serinda Swan (1984-), actrice canadienne.

Personnages fictifs 
 Bella Swan : personnage de la saga Twilight;
 Emma Swan : personnage de la série télévisée Once Upon a Time.
 Swan : personnage du film Phantom of the paradise.

Œuvres musicales 
 Swan Lake, un ballet de Matthew Bourne, créé en 1995, sur la musique de Tchaïkovski.
Swan, chanson d'Elisa sortie dans l'album Soundtrack '96-'06 en 2006.

Informatique 
 Openswan (en) : Implémentation d'IPsec pour linux, le nom est une référence à son prédécesseur FreeS/WAN (en)

Navires 
Il existe plusieurs navires s’appelant "Swan" sensu stricto ou sensu largo :
 Swan (1993) : un brick-goélette britannique aussi appelé Swan Fan Makkum ;
 Swan (1900) : un ancien lougre (bateau) de pêche aux harengs de la région de Fife en  Écosse ;
 Wilde Swan (1920) : une goélette à hunier néerlandaise.
 Nautor's Swan (en) est un chantier naval.

Autres 
 Walt Disney World Swan, un hôtel faisant partie de la chaîne Walt Disney World Resort ;
 Swan, chanteur du groupe français de glam rock BlackRain ;
 Swan, personnage fictif des Chevaliers d'Émeraude ;
 Swan (explosif nucléaire)
 Solar Wind Anisotropies (SWAN), instrument à bord de l'Observatoire solaire et héliosphérique (SoHO).
 Swan un fauteuil d'Arne Jacobsen.
 The Swan (2017, Svanurinn), film allemand/islandais/estonien de Ása Helga Hjörleifsdóttir

Voir aussi

Références 

Homonymie de patronyme